Frank Shuster (1916-2002), acteur et scénariste canadien ;
 Wayne et Shuster, duo comique qu'il composait avec Johnny Wayne ;
 Joe Shuster (1914-1992), dessinateur de comics américain d'origine canadienne (cousin de Frank Shuster) et cocréateur du personnage de Superman ;
 John Shuster (né en 1982), curleur américain ;
 Morgan Shuster (1877-1960), avocat, fonctionnaire et écrivain américain, plus connu pour son rôle de Trésorier général de Perse de mai à .

Voir aussi 
 Carolyn Shuster Fournier (née en 1956), organiste franco-américaine